Die Mestaruussarja 1976 war die 46. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zwölf Mannschaften vom 2. Mai bis 3. Oktober ausgespielt. Meister wurde Kuopion PS vor Haka Valkeakoski.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Meistermannschaft 
Folgende Spieler gehörten der Meistermannschaft Kuopion PS an:

 Kari Leskinen, Pekka Parviainen, Ari Heikkinen, Kari Kröger, Pekka Vepsäläinen, Esa Heiskanen, Leo Houtsonen, Pauli Koponen, Matti Eskelinen, Olavi Rissanen, Seppo Törnroos, Ossi Loikkanen, Arvo Rautio, Matti Koskinen. Trainer: Matti Räsänen.

Torschützenliste 
Matti Paatelainen (Haka) gewann mit 17 Toren die Torschützenwertung der Mestaruussarja 1976.

Fußballpokal 
Im Finale des Pokalwettbewerbes 1976 im Frühling des Folgejahres am 17. April 1977 kam es in Tampere zur Neuauflage des Vorjahresfinalbegegnung zwischen Lahden Reipas und Tampereen Ilves. Lahden Reipas gewann mit 2:0 und gewann damit zum fünften Mal in Folge den Pokal. Mit sechs Pokalsiegen in der Vereinsgeschichte wurde Reipas damit auch Rekordtitelträger des Wettbewerbs.

Internationales Abschneiden 
 Meister Kuopion PS (Landesmeisterpokal)
 1. Runde: 0:4 und 2:5 gegen  FC Brügge
 Vizemeister Haka Valkeakoski (UEFA-Pokal)
 1. Runde: 3:5 und 0:0 gegen  Górnik Zabrze
 Pokalsieger Lahden Reipas (Pokalsiegerpokal)
 1. Runde: 1:8 und 2:5 gegen  Hamburger SV

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1976
1976